Campeonato Mundial de Wingsuit Flying de 2012 (original, em inglês: World Wingsuit Race 2012) foi a primeira edição do Campeonato Mundial de Wingsuit Flying. O campeonato teve como sede a Tianmen Mountain, na região de Zhangjiajie, na China.

A princípio, o campeonato seria realizado nos dias 12 a 14 de Outubro de 2012, mas foi adiado por conta das condições climáticas para os dias 17 e 18 de Outubro do mesmo ano.

Resultado Final 

O campeão (Julian Boulle) bateu o recorde mundial na fase classificatória, com o tempo de 23,01seg.

Links Externos 
 chinadaily.com.cn/ A bird? A plane? No, a Wingsuit champion 
 abcnews.go.com/ China’s Wingsuit Flying World Championship 
 dailymail.co.uk/ So who fell the fastest? Daredevils jump off 4,600ft-high mountain ledge in world's first wingsuit championship 

Campeonato Mundial de Wingsuit Flying